Die Liste der Länder nach Preisniveau enthält eine tabellarische Darstellung des relativen Preisniveaus einzelner Staaten für die Jahre ab 2010. Den Vereinigten Staaten ist (willkürlich) der Wert 1 zugeordnet, Werte kleiner 1 bedeuten demnach ein niedrigeres, Werte größer 1 ein höheres Preisniveau als in den USA. Relative Preisniveaus können damit als Umrechnungsfaktor zwischen dem US-Dollar und der fiktiven Vergleichswährung Internationaler Dollar aufgefasst werden. Der internationale Dollar berücksichtigt dabei die nicht die offiziellen/marktüblichen Wechselkurse, sondern versucht, einen an die tatsächliche Kaufkraft der einzelnen Währung angelehnten fiktiven Wechselkurs zu bestimmen.

Die Daten werden seit den 1970er Jahren vom International Comparison Program der Weltbank erhoben und stehen seit 1990 für fast alle Mitgliedstaaten der Weltbank und einige weitere Gebiete zur Verfügung. Für einzelne Länder sind die Daten aufgrund der politischen/wirtschaftlichen Situation lückenhaft.

Die Angaben für das Preisniveau beziehen sich dabei auf die gesamte Wirtschaftsleistung und zielen auf internationale Vergleiche des gesamten Bruttoinlandsprodukts ab; sie stellen daher nicht unbedingt die optimale Näherung für den Vergleich einzelner Wirtschaftsbereiche wie privater Lebenshaltungskosten, Investitionsvolumen oder Militärausgaben dar. Solche Anforderungen werden bei den Penn World Tables berücksichtigt; sie enthalten eine auf demselben Datensatz basierende Aufschlüssung der Preisniveaus von privatem Konsum, Investitionsgütern und staatlichen Leistungen.

Weblinks 
 International Comparison Program der Weltbank 
 International Comparison Program 2011
 Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate (Datenquelle, aus Datenbank der Weltentwicklungsindikatoren)

Einzelnachweise 

Preisniveau
Preisniveau